Плехановский сельсовет

Липецкая область 
 Плехановский сельсовет Грязинского района

Саратовская область 
 Плехановский сельсовет Балаковского района (преобразован в конце 1990-х в округ)

Тюменская область 
 Плехановский сельсовет Ярковского района (преобразован в 1990-х в сельское поселение)

В упразднённом регионе

Пермская область 
 Плехановский сельсовет Кунгурского района (упразднён в 2004 году)